Shovot () ist ein Ort in der usbekischen Provinz Xorazm und Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts.

Lage 
Shovot liegt im Süden Usbekistans nahe der Grenze zu Turkmenistan in der Wüste Karakum. Im Süden Shovots liegt die Stadt Xiva, circa 20 Kilometer südöstlich befindet sich die Provinzhauptstadt Urganch. Auf turkmenischer Seite der Grenze liegt mit Daşoguz die drittgrößte Stadt des südlichen Nachbarlands Turkmenistan.

Klima 

Das Klima in Shovot ist arid und durch äußerst geringe Niederschläge über das gesamte Jahr hinweg gekennzeichnet. Der wärmste Monat ist der Juli mit durchschnittlich 28,5 °Celsius, am kältesten ist der Januar mit −3,3 °C. Nach der Effektiven Klimaklassifikation von Wladimir Peter Köppen und Rudolf Geiger ist das Klima in Shovot als BWk klassifiziert und damit als Wüstenklima.

Die Trockenheit in der Region macht aufwendige Bewässerungssysteme zur Versorgung der Einwohner der Region und der Landwirtschaft nötig. Dazu zählt unter anderem der Shovot-Kanal, der nach dem Ort Shovot benannt ist.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Diyorbek Oʻrozboyev (* 1993), usbekischer Judoka

Einzelnachweise